Радково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Радково — деревня в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Радково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.